Jimmy Connors
 Carol Connors
 Chuck Connors
 Buck Connors